Le mot débardeur peut désigner :

Un débardeur, un sous-vêtement dont la forme reprend celle du tricot sans manches des dockers;
un costume féminin du Carnaval de Paris et un personnage typique du Carnaval de Paris, immortalisé par Gavarni,
dans certaines régions, notamment au Québec et en France du , le débardeur charge (autrefois barde) ou décharge (débarde) un navire. Il correspond de nos jours à un ouvrier portuaire ou un docker;
une personne travaillant dans une exploitation forestière et dont le travail dit de débardage consiste à transporter les grumes du lieu d'abattage au lieu d'enlèvement. Voir aussi « débusqueur ».

Voir aussi

Articles connexes 
 Bardage
 Débardage
 Marcel

Québécisme